See bezeichnet:
 als der See ein Stillgewässer, siehe See
 als die See
 das Meer allgemein
 Seegang in der Sprache der Seefahrer

See als Ortsname:

Gemeinde in Österreich
 See (Gemeinde), Gemeinde im Bezirk Landeck, Tirol

Gemeindeteile in Bayern
 See (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim
 See (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut
 See (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim
 See (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf
 See (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu
 See (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu
 See (Happurg), Ortsteil der Gemeinde Happurg, Landkreis Nürnberger Land
 See (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu
 See (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein
 See (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 See (Neuenmarkt), Ortsteil der Gemeinde Neuenmarkt, Landkreis Kulmbach
 See (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach (Oberpfalz), Landkreis Cham
 See (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim
 See (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach
 See (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg (Oberallgäu), Landkreis Oberallgäu
 See (Velden), Ortsteil der Gemeinde Velden (Vils), Landkreis Landshut
 See (Wallersdorf), Ortsteil des Marktes Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau
 See (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu
 See (Wildsteig), Ortsteil der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau

Gemeindeteile in Sachsen
 See (Niesky), Ortsteil der Stadt Niesky, Landkreis Görlitz

Gemeindeteile in Österreich
 See (Gemeinde Schönberg), Ortschaft in Schönberg am Kamp, Niederösterreich
 See (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 See am Mondsee, Ortsteil von Unterach am Attersee, Oberösterreich
 See (Gemeinde Hüttschlag), Katastralgemeinde von Hüttschlag, Land Salzburg
 See (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 See (Gemeinde Kappl), Ortschaft von Kappl, Tirol
 See (Gemeinde Mieming), Ortschaft von Mieming, Tirol
 See (Gemeinde Sölden), Dorf bei Sölden, Tirol

See als Familienname:
 Cees See (1934–1985), niederländischer Jazzschlagzeuger
 Dieter See (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Elliot See (1927–1966), US-amerikanischer Astronaut
 Hans See (* 1934), deutscher Politikwissenschaftler und Soziologe
 Heinrich von See, von 1421 bis 1428 Bischof von Schleswig
 Huidji See (* 1981), niederländischer Poolbillardspieler
 Johann See (* 1871 oder 1872; † nach 1893), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Jörg See (* 1967), deutscher Oberst
 Klaus von See (1927–2013), deutscher Skandinavist und Mediävist
 Kuno See, Pseudonym des Ingenieurs Konrad Zuse (1910–1995) als Maler und Graphiker
 Lisa See (* 1955), US-amerikanisch-chinesische Autorin und Journalistin
 Thomas Jefferson Jackson See (1866–1962), US-amerikanischer Astronom

See, Weiteres:
 See – Reich der Blinden, Fernsehserie auf Apple TV+

Sée bezeichnet:
 Sée, Fluss in Frankreich

SEE steht für:
 IATA-Code für Flughafen Gillespie Field in El Cajon, Vereinigte Staaten
 Seltene Erden, siehe Metalle der Seltenen Erden
 Signaturerstellungseinheit, Software oder Hardware für Signaturerstellungsdaten eines Signaturschlüssels
 Single Event Effect, Oberbegriff für Strahlungseffekte in Halbleiterbauelementen
 South-East Europe, siehe Südosteuropa
 Landkreis Märkisch-Oderland (für Seelow), Kfz-Kennzeichen

SE-E steht für:
 Östergötlands län, schwedische Provinz nach ISO 3166-2

Siehe auch:

 Sée (Begriffsklärung)
 Die See, ein Roman von John Banville
 Seh, Seeh; Se, Sé, Sè
 Sea

Abkürzung